Абрамовиц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Абрамовиц, Макс (1908—2004) — американский архитектор.
 Абрамовиц, Мозес (1912—2000) — американский экономист.